Walding est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1937-2007), homme politique canadien au Manitoba
 (1926-1985), homme politique travailliste néo-zélandais
 (né en 1992), joueur américain de baseball

Toponyme
Walding, commune de Haute-Autriche

Homonymie de patronyme